Le mot segment désigne généralement une partie précisément délimitée d'un ensemble à une dimension. Il peut également désigner : 

 Segment, en géométrie est une portion limitée de certaines figures géométriques :
 Segment de droite : portion de droite limitée par deux points ;
 Segment circulaire : portion d’un disque limitée par une corde et l’arc sous-tendu par cette corde ;
 Segment sphérique : portion d’une boule obtenues en la coupant par deux plans parallèles.
 Segment, équivalent commun de métamère
 Segment, catégorie de voitures, qui indique le positionnement de chaque modèle sur le marché
 Segment, en informatique, élément de découpage logique de la mémoire vive ou de la mémoire virtuelle
 Segment de code, portion de l'espace d’adressage d'un processus virtuel.
 , en informatique, PDU de la couche transport pour TCP
 Segment réseau, partie de réseau informatique où les machines connectées partagent la même interface physique (en relation, Maximum Segment Size)
 Segment, en sciences humaines, ensemble de sujets sur lesquels va porter une étude de marketing, management, finance, sociologie, démographie, anthropologie, etc. Le terme peut aussi désigner un des groupes composant une société segmentaire
 Segment, sous-ensemble homogène et distinct composé de consommateurs ayant des comportements communs
 Segment, pièce de maintien de roulement (voir aussi, segment d'arrêt)
 Segment, pièce d'étanchéité entre piston et cylindre créée par segmentation d'un ressort (voir aussi, segmentation)
 Afficheurs à segments, en électronique, des dispositifs électroniques qui comportent plusieurs segments lumineux qui allumés d'une certaine façon représentent des chiffres ou des caractères

Voir aussi 
 
 Algorithme de tracé de segment sur une image matricielle
 Segment premium

Homonymie